Leyre (lub Eyre) – rzeka we Francji
 Leyre – pasmo górskie w Hiszpanii
 Leyre – klasztor w Hiszpanii